PUK, sigle composé des trois lettres P, U et K, peut faire référence à :
 au code PUK, de l'anglais , est un code de 8 chiffres servant à réactiver le code PIN désactivé d'une carte SIM ; 
 l'abréviation de Pechiney Ugine Kuhlmann, le nom de Pechiney de 1971 à 1982.
 à l'Union patriotique du Kurdistan, parti politique kurde d'Irak.

Code	
Sigle de 3 caractères